Kalla peut désigner :

Toponyme 
 Kalla, une localité du Burkina Faso

Patronyme 
, homme politique indien.
Charlotte Kalla, fondeuse suédoise.
, auteur et médecin canadien
, footballeur allemand
, joueur de hockey sur glace tchèque
Jusuf Kalla, homme politique indonésien.
, pandit indien.
, homme politique congolais 
Raymond Kalla, footballeur camerounais.

Autres 
 Kalla, un prénom féminin islandais
 Kalla, l'assemblée des étudiants du talmud dans le judaïsme
 Kalla, un nom de famille au Cameroun